Ли́твинов, Дми́трий Ви́кторович (род. 6 ноября 1976, Тула) кинодистрибьютор, маркетолог, издатель, продюсер. Генеральный директор Группы Компаний Planeta Inform.

Биография 
В 1998 году окончил Российский университет кооперации.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике, специализация «Международная экономика и финансы», тема Диссертации «Еврооблигации в системе мирового фондового рынка».

С 2000 года принимал участие в открытии первых кинотеатров «Победа» и «Пионер» в качестве заместителя генерального директора управляющей компании. В 2001 году основал рекламное агентство Planeta Inform, которое затем вошло в группу компаний Planeta Inform.

В 2003 году было создано PR-агентство «Sarafan», специализирующееся на продвижении фильмов, выходящих в прокат на территории СНГ. В 2006 году приобрел издания «Бюллетень кинопрокатчика», «Киномеханик Сегодня», «Action!», «Менеджер кино». После покупки была проведена реструктуризация, в настоящее время издаются журналы «Бюллетень кинопрокатчика» и «Киномеханик сегодня».

В 2009 году была создана компания «Planeta Inform Telecontent», специализирующая на цифровой и телевизионной дистрибуции каталогов кинофильмов и продаже российского киноконтента за рубеж. Среди хедлайнеров последних лет — «Невеста», «Защитники», «Метро», «Ледокол» и др.

В 2013—2014 годах издавал в России международный индустриальный журнал «Variety». С 2013 года является одним из основных совладельцев сайта «Киномания».

С 2013 года активно занялся продюсированием: комедия «30 свиданий», мистический хоррор «Невеста», исторический фильм «Вещий Олег», документальный сериал "Девяностые", комедия "День Города", хоррор "Бывшая" и др.

В 2014 году совместно с партнерами спродюсировал и запустил самую рейтинговую еженедельную программу о кино на ТНТ «Такое кино».

В 2014 году вошёл в состав Экспертного совета Фонда кино. В 2017 году вошел в состав Общественного совета 3-го Московского еврейского кинофестиваля. Преподавал курс «Маркетинг кино» в Московской школе кино.

Фильмография 
 2014 — «Такое кино» (сериал, 2014) — генеральный продюсер
 2015 — «30 свиданий» (фильм, 2015) — продюсер
 2017 — «Невеста» (фильм, 2017) — продюсер
 2019 — «Рассвет» (фильм, 2019) — продюсер
 2019 — «Пиковая дама: Зазеркалье» (фильм, 2019) — продюсер
2021 — «День Города» (фильм, 2021) — продюсер
2021 — «Бывшая» (фильм, 2021) — продюсер
2020 — «Девяностые» (Сериал, 2020) — продюсер

Примечания

Ссылки 
 
 Дмитрий Литвинов на Кинопоиске

ТНТ